In the Groove 2 (ITG2) — продолжение серии танцевальных автоматов компании Roxor Games — In the Groove. Дата выпуска — 18 июня, 2005 года. Существует также в виде набора усовершенствований для предыдущей версии (апгрейд кит, upgrade kit). Официальная цена за автомат составляет $9,999, за апгрейд кит — $2,999.

Эта версия игрового автомата содержит в себе 137 треков.

9 мая 2005 года компания Konami подала иск, согласно которому Roxor Games должна была проводить отчисления в пользу истца за каждый проданный апгрейд набор. 23 октября 2006 года Konami была признала полным владельцем авторских прав над In the Groove, что привело к остановке поставок этих танцевальных автоматов в Северной Америке. 

Рабочим названием автомата изначально было «In the Groove 2». 18 июня 2005 года компания Roxor Games официально объявила о том что игра была выпущена и что она будет включена в линейку Pump It Up компании Andamiro под названием «Pump it Up: In the Groove 2». Однако надпись «Pump It Up» появилась только по кромкам автомата, но нигде не упоминалась ни в самой игре, ни в апгрейд наборе.

Игра также имеет модифицированный интерфейс, основанный на первой версии.

Новшества 
Уровень сложности, ориентированный на начинающих игроков, Novice — попал в «In the Groove 2» из домашней версии «In the Groove». Отличается кроме всего прочего тем, что в этом режиме используется т. н. «светофор», служащий в качестве подсказки начинающему игроку когда нужно степать. Как обычно, два игрока могут выбирать разные уровни сложностей для одной и той же песни, но если один из них выберет «Novice», то «светофор» будет заменять собой обычный фон для обоих. Также, режим «Novice» подразумевает принудительное использование постоянной скорости 120bpm (модификатор C120). В итоге (так как если в песне были паузы или изменения скорости, то результаты игры с применением C-модификаторов не учитываются) статистика уровня «Novice» не ведётся.

Rolls — новый элемент в степчартах; с виду напоминают холды и обычно идут попарно. Игрок должен непрерывно степать по соответствующим кнопкам до конца ролла. В зависимости от скорости трека, промежуток между нажатиями на кнопки при роллах может достигать до 0.3 секунды.

Survival Mode — вариация на тему режима «танцевальных курсов». Игрок должен пройти курс из 5 песен с лимитом времени, который заведомо меньше общей длины треков. Время, оставшееся после каждой песни переносится на другую, причём пропуски и ошибки в игре уменьшают оставшийся диапазон. Увеличение временного промежутка происходит только за счёт оценок «Fantastics», и остаётся неизменным для всех остальных. В этом режиме лайфбар не используется как показатель результата прохождения (или не прохождения) игры, а вместо этого, он является индикатором оставшегося времени. Когда время полностью потрачено — игра заканчивается.

Fitness Mode — ещё одно заимствование из домашней версии игры. Отличается тем, что позволяет игрокам отслеживать время, проведённое в танце и количество сожженных при этом калорий.

Три модификатора: Bumpy, Beat, и Robot — прежде доступные только в режиме марафона, теперь добавлены в основной список, равно как и переливающаяся раскраска стрелок «Vivid», напоминающая цветовую схему по умолчанию из Dance Dance Revolution.

Оценки «Excellent», «Great» и «Decent» теперь могут сопровождаться предшествующим или последующим дефисом. Первое («-Excellent», «-Great» или «-Decent») означает, что игрок нажимает на кнопки слишком рано, второе («Excellent-», «Great-» или «Decent-») — соответственно, слишком поздно. Данная система применяется во всех режимах, кроме «Novice», где «Way Off» выглядит как «Way Early» или «Way Late».

В режим double были включены т. н. Stretch Jumps — прыжки, которые заставляют игрока нажимать одновременно кнопки, расположенные гораздо дальше, чем при обычных прыжках (например: верхняя кнопка левой платформы + нижняя кнопка правой платформы, или левая кнопка левой платформы + левая кнопка правой платформы).

Песни 
«In the Groove 2» включает в себя, кроме полного списка из автомата предыдущей версии, более чем 60 новых песен таких известных исполнителей, как ZiGZaG, Kid Whatever, Inspector K, Nina, Digital Explosion, и Machinae Supremacy. Также представлены песни Tekno Dred, Affinity, Hybrid, Lynn, и Onyx.

Как и в оригинальном ITG, некоторые исполнители, выпускавшие песни для Dance Dance Revolution теперь заявили о себе и в ITG2. Это: Bambee, Missing Heart, Spacekats (известные как Bus Stop в DDR, за вычетом одного участника), Ni-Ni, Triple J, E-ROTIC и Lynn (Papaya в DDR). Существуют даже три песни, которые присутствуют в обоих — DDR и ITG2 автоматах, правда с разными степчартами — «Typical Tropical» и «Bumble Bee» от Bambee и «Sunshine» (изначально называвшаяся «Follow The Sun») от Triple J.

Список композиций 
Далее будут перечислены только те 64 песни, которые впервые появились в аркадной версии «In the Groove 2», но не те, которые перешли из предыдущей версии игры.

Сокращения, принятые в уровнях сложности:
 N = Novice
 E = Easy
 M = Medium
 H = Hard
 X = Expert

Песни, которые предполагается разлочивать, выделены красным цветом. Некоторые элементы движений уровня Expert должны быть разлочены отдельно, несмотря на то, что песни, в которых они присутствуют, доступны с самого начала. Они помечены звёздочкой.

Список также включает в себя 5 песен, которые входят в домашнюю версию «In the Groove». Они подсвечены зелёным и не нуждаются в разлочивании.

Дополнительные песни 
11 октября 2006 года Roxor Games выпустила Revision 21 (также известный как r21) — патч, который давал игрокам возможность добавлять в ITG2 дополнительные песни с соответствующими .sm файлами степчартов (см. StepMania) используя USB карты памяти.

При этом:
 Звуковая дорожка не должна быть больше 120 секунд длиной.
 Формат — Ogg Vorbis.
 Баннеры и звуковые презентации треков не загружаемы и будут отсутствовать в окне выбора трека в игре.
 То же самое относится и к фонам, то есть во время игры будет просто отображаться произвольное видео.
 Один игрок может загружать максимум до 50 песен.

Чуть позже был выпущен неофициальный патч (т. н. Ogg Length Patch), который заставлял автомат воспринимать .ogg файл длиной больше 120 секунд. Это позволяло проигрывать треки любой длины, но если они были больше 3-х минут, то подобные вещи привлекали внимание операторов аркад, которые естественно теряли таким образом свои деньги, и отгоняли игроков от автоматов.

Revision 21 был выпущен за неделю до официального объявления Konami о приобретении всех интеллектуальных прав над In the Groove .

26 января 2007 года Roxor Games выпустила Revision 23 (также известный как r23) — патч, который вводил жесткое ограничение на длину дополнительно загружаемого трека и содержал в себе некоторые расплывчатые «исправления», несмотря на которые, r23 не стала пользоваться большой популярностью (в основном из-за пресловутого ограничения, так как некоторые официальные песни из Dance Dance Revolution и собственно из «In The Groove 2» были длиннее установленного лимита). Высказывались также пожелания, чтобы компания Roxor Games просто внедрила опцию наподобие её реализации в Dance Dance Revolution 5th Mix, где каждая песня длиной более 3-х минут разбивается на 2-3 стадии, чем пытаться противодействовать «Ogg Length Patch» принудительными методами.

Чемпионаты 
Самые крупные зарубежные соревнования на «In the Groove 2» — NAT и ITG World/Euro Cup, где победитель получал сам автомат ITG2. Оценка участников происходила с использованием процентных соотношений результатов пройденых треков. Кроме того, существовали и другие чемпионаты, где допускалось использование модификаторов, танец в режиме double и даже прохождение дополнительных песен на автоматах с патчем r21. Но, после вышеупомянутого судебного процесса, соревнования начали постепенно сходить на нет, частично из-за того, что Roxor перестала предоставлять ITG2 в качестве приза. В настоящее время, победителям чемпионатов ITG2 в основном вручают денежные вознаграждения, непременные кубки/сувениры и/или домашние варианты бемани-игр.

Русскоязычное сообщество 
В данный момент (апрель 2014) на территории СНГ два автомата с аркадными версиями «In the Groove 2» (переделанные из DDR машин официальными апгрейд-китами) можно найти в г. Киев (Украина). Также, существуют две машины, переконструированные фанатами из DDR в ITG3—одна из них находится в г. Минск (Беларусь), а другая—в г. Москва (Россия). Об изменениях в этой информации можно (и нужно) сообщить в соответствующем ЖЖ сообществе.

Использованные при написании материалы 
 In the Groove 2
 Официальный сайт «In the Groove»
 Обсуждение особенностей ITG на ddrfreak.com

Ссылки 
 Официальный сайт «In the Groove»
 Официальный сайт «RoXoR Games»
 Официальный сайт «StepMania»

Танцевальные игры
Линейка автоматов «In the Groove»